GMP kan syfta på

 GMP – ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost, se Good Manufacturing Practice
 GMP – en nukleotid som finns i ribonukleinsyror, från engelska Guanosine monophosphate, se Guanylsyra
 GMP – en metod vid brottsutredning, se Gärningsmannaprofilering
 GMP – en politisk organisation för den landsbygdsbefolkning i den indiska delstaten Tripura som etniskt är adivasi, se Ganamukti Parishad
 GMP – en flygplats väster om centrala Seoul i Sydkorea, se Gimpo Airport
 gmp – ett lokalt politiskt parti i Grums kommun, se Grums Medborgarparti